Rychnov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rychnov (Krouna), Ortsteil von Krouna, Okres Chrudim
Rychnov, Ortsteil von Verneřice, Okres Děčín
Rychnov na Moravě, Gemeinde im Okres Svitavy
Rychnov nad Kněžnou, Stadt im Okres Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Malší, Ortsteil von Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Stadt im Okres Jablonec nad Nisou
Rychnov u Nových Hradů, Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice

Dolní Rychnov, Gemeinde im Okres Sokolov
Nový Rychnov, Gemeinde im Okres Pelhřimov